|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2017 vond plaats van 24 tot en met 30 april 2017 in de Turkse stad Istanboel. Het was de elfde editie van het toernooi. De Belgische Elise Mertens speelde zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale.

Enkelspel 
Titelverdedigster Çağla Büyükakçay was ongeplaatst. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Elise Mertens.

Het eerste reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Belgische Elise Mertens in twee sets. Svitolina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Istanboel op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de derde van 2017.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Maryna Zanevska strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Andreea Mitu en İpek Soylu hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mitu speelde samen met Mariana Duque Mariño – zij bereikten de tweede ronde. Soylu en haar partner Hsieh Su-wei waren het eerste reekshoofd – zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Dalila Jakupović en Nadija Kitsjenok won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Nicole Melichar en Elise Mertens in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Jakupović geen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Eugenie Bouchard uit Canada – zij bereikten de tweede ronde, waar zij verstek moesten laten gaan wegens een knieblessure van Flipkens.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Istanboel 2017
Istanboel